

Astronomia 
 14533 Roy – asteroide della fascia principale

Fumetto 
 Roy – personaggio dei Peanuts

Codici 
 ROY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Río Mayo (Argentina)

Geografia

Roy – sezione del comune di Marche-en-Famenne (Belgio)

Roy – area non incorporata della Contea di Fergus, Montana
 Roy – villaggio della Contea di Harding, Nuovo Messico 
 Roy – città della Contea di Weber, Utah
 Roy – città della Contea di Pierce, Washington

Musica 
 Roy – gruppo musicale statunitense

Onomastica
 Roy – variante del nome proprio di persona Ruadh

Persone 
 Adrienne Roy – illustratrice statunitense
 Angela Roy – attrice tedesca
 Arundhati Roy – scrittrice ed attivista indiana
 Avijit Roy – scrittore e attivista bengalese naturalizzato statunitense
 Badal Roy – percussionista tablista jazz bengalese
 Bernard Roy – matematico francese
 Bimal Roy – regista indiano
 Brandon Roy – cestista statunitense
 Bravvion Roy – giocatore di football americano statunitense
 Bryan Roy – ex calciatore olandese
 Callista Roy – religiosa e infermiera statunitense
 Chip Roy – politico statunitense
 Debabrata Roy – calciatore indiano
 Deep Roy – attore e stuntman keniota
 Derek Roy – hockeista su ghiaccio canadese
 Diane Roy – atleta paralimpica canadese
 Drew Roy – attore statunitense
 Éric Roy – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore francese
 Gabrielle Roy – scrittrice e insegnante canadese 
 Jamini Roy – pittore indiano
 Jean-Philippe Roy – ex sciatore alpino canadese
 Jérémy Roy – ex ciclista su strada e ciclocrossista francese
 Lesley Roy – cantante irlandese
 Markus Roy, nome anagrafico di san Fedele da Sigmaringen – santo tedesco
 Maurice Roy – cardinale e arcivescovo cattolico canadese
 Maxim Roy – attrice canadese
 Nirupa Roy – attrice indiana
 Olivier Roy – islamista e politologo francese
 Patrick Roy – ex hockeista canadese
 Pierre Roy – pittore francese
 Pierre-Charles Roy – librettista francese
 René Roy – astronomo francese
 Reena Roy – attrice indiana
 Sarah Roy – ciclista su strada australiana
 Serge Roy – ex calciatore francese
 Subrata Roy – imprenditore e politico indiano
 Vladimír Roy – pastore protestante, poeta e traduttore slovacco
 Willy Roy – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco naturalizzato statunitense
 Wilma Roy – cantante italiana

Altro 
 Roy Gribbleston – personaggio misterioso della webserie Don't Hug Me I'm Scared
 Roy Heart - protagonista del videogioco arcade The Super Spy
en:Roy